Aimo bzw. Aymo steht für:

 Aimo (Vorname), finnischer männlicher Vorname
 Haymo von Halberstadt (gest. 853), Bischof von Halberstadt, Namensgeber für Aimo
 Aymo von Grandson (gest. 1262), Bischof von Genf

AIMO steht als Abkürzung für:
 Auswahlwettbewerb zur Internationalen Mathematik-Olympiade, siehe Internationale Mathematik-Olympiade #Deutschland

Aimo ist der Familienname folgender Personen:

 Bartolomeo Aimo (1889–1970), italienischer Radrennfahrer
 Domenio Aimo (1460–1539), italienischer Bildhauer
 Rosina Aimo (um 1856–nach 1897), italienische Opernsängerin (Sopran)